The Chords ist der Name folgender Bands:

 The Chords (englische Band), englische Band
 The Chords (US-amerikanische Band), US-amerikanische Vocalgruppe